Niemcy:
 Metzenhausen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Hunsrück

Osoby:
 Johann von Metzenhausen – arcybiskup

Inne:
 Metzenhausen – ród